Piricaudiopsis är ett släkte av svampar. Piricaudiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Piricaudiopsis